A Messiás első évada 2020. január 1-én jelent meg a Netflix-en.

Évadáttekintés

Első évad (2020) 

Televíziós sorozatok epizódlistái